Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1941 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 21 марта 1941 года, а финальная игра прошла 29 марта в Канзас-Сити (штат Миссури). В рамках турнира было сыграно 9 матчей, включая матч за третье место в каждом регионе.

В чемпионате 1941 года команда Висконсинского университета в Мадисоне, под руководством тренера Бада Фостера, одержала победу над университетом штата Вашингтон со счётом 39:34 Самым выдающимся игроком турнира был назван игрок Висконсина Джон Коц.

Место проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1941 года:

Региональные игры 
21 и 22 марта
 Восточный регион, Висконсин-филд-хаус, Мадисон (Висконсин)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити (Миссури)

Финал 
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (29 марта)

Команды

Турнирная сетка

Ссылки 
 1940-41 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1941 год в баскетболе
